История штата Луизиана прослеживается с тех периодов, когда она впервые была заселена человеком. Первое известное науке поселение появилось в Луизиане примерно 5500 лет назад. В то время Луизиана была частью так называемого . Примерно 2000 лет назад в Луизиане сформировалась , от которой потом произошли племена Натчезы и Таэнса. Около 1000 года до н. э. существовал Вудлендский период, в ходе которого сформировалась Миссисипская культура. Около 1200 года формируется Юго-восточный церемониальный комплекс и начинается разведение кукурузы. Миссисипская культура исчезла к XVI веку, и только и индейцев натчез её элементы продержались до XVIII века.

Европейское проникновение началось в XVI веке, а в 1682 году французы основали колонию и назвали её La Louisiane в честь короля Людовика XIV. В 1763 году Франция уступила Луизиану Испании. Позже она снова перешла во владение Франции, но в 1803 году Французская Луизиана была продана США. Американское правительство разделило приобретённую территорию на несколько «территорий», из которых Орлеанская территория примерно совпадала с территорией современного штата Луизиана. 30 апреля 1812 года Луизиана стала 18-м штатом США. В том же году началась война с Англией, финальным сражением которой стала Битва за Новый Орлеан.

В межвоенный период Луизиана была ведущим рабовладельческим штатом. К 1860 году 47% населения штата были рабами. В 1860 году начался конфликт между Севером и Югом, и 26 января 1861 года Луизиана вышла из состава Союза и вошла в состав Конфедерации. К тому моменту Новый Орлеан был крупнейшим городом Юга и стратегически важным портом, поэтому федеральная армия захватила его уже 25 апреля 1862 года. Когда Гражданская война была проиграна, началась эпоха реконструкции (1865-1877). В это время Луизиана находилась под военной оккупацией и относилась к 5-му военному дистрикту.

В 1870-х годах демократам удалось вернуться к власти в штате. В Эпоху прогрессивизма афроамериканцы были постепенно лишены многих гражданских прав, и такое положение продержалось вплоть до начала борьбы за гражданские права в 1960-х годах.

Доколониальный период 
Первые люди, охотники и собиратели, известные как палеоиндейцы, появились в Луизиане примерно 8000-10000 лет до настоящего времени, во время последнего ледникового периода. Они охотились на мамонтов и иных крупных животных, используя копья с каменными наконечниками, многие из которых обнаружены на территории Луизианы. Когда ледник отступил, мегафауна вымерла, местность покрылась лесами, люди стали вести более оседлый образ жизни и их численность возросла. Помимо наконечников, люди научились изготавливать топоры и ножи. Теперь они охотились в основном на оленей, медведей и пантер, а так же научились ловить рыбу и собирать раковины. Они научились изготавливать каноэ и даже наладили некое подобие торговли с жителями современного Теннесси и Джорджии. Это привело к формированию Месоамериканской культуры, которая существовала с 6500 до 2000 лет до нашей эры. В это время уже существовали небольшие поселения, известные сейчас как  или Катахула. Первое из них дало название .

К XVIII веку индейцы Луизианы делились на шесть больших лингвистических групп: Атакапа, Кэддо, Туника, Натчез, Маскоги и Чичимача. Впоследствии некоторые из них исчезли (как Натчез), а некоторые, как К'ддо, сохранили и свой язык и культуру. Племена группы Атакапа жили на западе Луизианы на реке Сабин, их культура постепенно пришла в упадок и к началу XIX века от них осталось всего несколько поселений. Группа Каддо жила на реке Ред-Ривер и состояла из трёх племенных конфедераций: Хасинай, Кадохадачо и Начиточес. У них уже существовала социальная организация и класс жрецов. Группа туника жила восточнее, частью в Арканзасе и Миссисипи, с центром на месте современного Виксберга. У них тоже были поселения, хотя они вели несколько более кочевой образ жизни. В середине XVIII века они мигрировали на юг и частично перемешались с другими племенами.

Группа Натчез жила на востоке Луизианы и состояла из трёх племён: Тенса на западном берегу реки, Натчез на восточном, и Авойле. Последнее впоследствии смешалось с племенами группы Туника. В 1540 годах испанцы описывали Натчез как многочисленный народ, но к 1600 году французы застали его уже малочисленным, вероятно, пострадавшим от войн и болезней. Это племя было самым воинственным со сложной системой военных ритуалов. Племена группы Читамача населяли дельту Миссисипи. Это были крупные племена, но они постепенно вымерли, сражаясь между собой и с соседями. Читамача имели самый высокий уровень развития социальной жизни и культуры.

Появление европейцев привело к миграции индейских племен, и многие их них переселились к реке Миссисипи с востока континента. Так в Луизиане появились племена билокси, коасати, липан и чокто. К нашему времени индейцы Луизианы имеют численность около 16 000 человек (по переписи 1990 года), что делает этот шат третьим в США по количеству индейцев. По закону от 1934 года три племени признаны федеральным правительством, обладают самоуправлением и пользуются программами поддержки.

Первые исследования 
В 1519 году губернатор испанской Ямайки отправил Алонсо Альвареса де Пинеда в экспедицию для картографирования побережья Мексиканского залива. Пинеда обнаружил большую реку, которую назвал Рио-де-лас-Пальмас, хотя и не доказано, что это была именно Миссисипи. Пинеда рекомендовал основать там поселение, но к нему не прислушались, и весь XVI век испанцы заходили на берега Миссисипи лишь случайно: так здесь прошел после 1528 года Кабеса де Вака, а в 1542 году Эрнандо де Сото. Последний оставил подробное описание природы и жителей этих мест.

На севере континента французы в 1630-х годах основали колонию Новая Франция, а в 1670-х услышали о существовании большой реки на западе. В 1672 году экспедиция Жака Маркетта достигла реки, которую индейцы звали Миссисипи, и спустились по ней до реки Арканзас. В 1682 году тем же путём проследовала экспедиция Кавалье де ла Саля, которая к апрелю достигла места современного Нового Орлеана, где 9 апреля Ла Саль объявил эти земли собственностью французского короля, и назвал эту территорию «Луизиана» в честь короля Людовика XIV. После этого Ла Саль вернулся во Францию, получил разрешение на основание колонии на реке Миссисипи и в 1684 году отправился туда со стороны Карибского моря, но не смог найти устье реки, и построил форт на территории Техаса. Оттуда он отправился на поиски Миссисипи, но среди его окружения возник заговор, и в итоге 19 марта 1687 года Ла Саль был убит. В 1689 году испанцы обнаружили его форт заброшенным.

Колониальная Луизиана 

Неудача экспедиции ла Саля не заставила Францию отказаться от попыток колонизации долины Миссисипи. Канцлер Франции, Луи де Поншартрен, был намерен продолжать усилия, и на его стороне был влиятельный маркиз де Вобан, который считал, что Франции нужна база для нападений на испанские конвои. Вместе им удалось убедить Людовика XIV в том, что надо приложить усилия к колонизации. Одним из мотивов было соперничество с Испанией и Англией, которые уже основали колонии в Каролине и Пенсаколе. Другим было обеспечить поддержку колониям на островах Карибского моря. Третьим была концепция меркантилизма, которая предполагала, что государство должно быть как можно более независимым от экономик соседних государств.
 
Король выбрал Пьера ле Мойна, больше известного по титулу Д’Ибервиль, главой экспедиции. Тот купил 4 корабля, набрал 200 колонистов и взял две роты морских пехотинцев. Его заместителем стал его брат, Сир Де Бьенвиль. 24 сентября 1698 года корабли вышли из гавани Ла-Рошели и высадились где-то около современного Билокси. Оттуда он отправил отряд на поиски устья Миссисипи, и тот обнаружил реку 2 марта 1699 года, в праздник Марди Гра. Д’Ибервиль основал лагерь, названный им Пойнт-Марди-Гра, отслужил там мессу и отправился вверх по Миссисипи. Они обнаружили индейское поселение, в центре которого стоял красный шест, поэтому Д’Ибервиль назвал его «Батон-Руж» (Красный Шест). Исследовав ещё несколько поселений, французы вернулись в первый лагерь. Все встреченные ими индейцы вели себя дружелюбно, из чего был сделан ошибочные вывод о безобидности всех миссисипских индейцев.

Д’Ибервиль решил, что поселение лучше основать на океанском берегу, и построил небольшой форт на месте современного Билокси-Бэй в штате Миссисипи. Он был назван . Строительство было завершено в мае 1699 года, после чего Д’Ибервиль вернулся во Францию, а Бьенвиль остался в форте, и вскоре предпринял ещё одну экспедицию к реке Миссисипи. В этот раз он встретил британский корабль, который тоже искал место для колонии. Бьенвиль заявил, что эта территория принадлежал французскому королю, и британский капитан решил воздержаться от конфликта. Место, где это произошло, стало известно, как «Английский разворот». Это событие заставило французов поспешить с колонизацией реки Миссисипи, и ими был построен небольшой форт на берегу реки, точное расположение которого сейчас не известно.

Вскоре эпидемия лихорадки в Форт-Маурепас заставила Д'Ибервиля перенести его на новое место, на высокий берег реки Мобил. Здесь весной 1702 года был основан форт Сент-Луис-де-ла-Мобил, который стал временной столицей колонии Луизиана. Но и это место оказалось нездоровым, поэтому в 1709 году поселение перенесли восточнее, на место современного города Мобил. Франция с самого начала столкнулась со множеством проблем: ей было трудно управлять колонией, трудно привлекать туда мигрантов, а песчаная почва давала плохие урожаи. Многие поселенцы были военными, непривычными к ведению сельского хозяйства. Женщин в колонии почти не было, и семьи не складывались. В итоге все первое десятилетие XVIII века в колонии жило всего несколько сотен человек. В 1706 году Д’Ибервиль погиб на войне и колония осталась без лидера. Место Д’Ибервиля занял Бьенвиль, хотя он и не получил официального звания губернатора.

Франция несла расходы на содержание колонии, но не получала никаких доходов, что беспокоило правительство. В то время уже была известна практика передачи колоний в управление частным лицам, подобно тому, как Каролиной управляли «лорды-собственники». Франция решила перенять этот опыт, и в сентябре 1712 года король личной хартией передал колонию , маркизу де Шатель. Тот назначил управляющим Антуана де Ламота Кадильяка, который прибыл в Мобил 17 мая 1713 года и стал первым формальным губернатором Луизианы. Он сформировад Верховный Совет, который помогал ему управлять колонией (позже это совет стал аналогом Верховного суда). Кадильяк наладил выращивание табака и индиго, и индиго потом стало важнейшим продуктом колонии. Первое время он успешно работал вместе с Бьенвилем, но потом отношения между ними испортились (Бьенвиль утверждал, что это из-за того, что он отказался жениться на дочери Кадильяка).

Кадильяк изучал земли в глубине континента и основывал там торговые фактории. Он стремился наладить торговлю с английскими и испанскими колониями. В 1714 году он основал пост на реке Ред-Ривер, который со временем превратился в город  и является сейчас старейшим европейским поселением на территории штата Луизиана. Кадильяк так же заслал послов в Мехико, и ему удалось договориться о торговле. Испанцы организовали экспедицию, которая основала несколько Миссий в Техасе и определила границу между испанским Техасом и Французской Луизианой. Торговля между Луизианой и испанскими колониями была формально незаконна, но она приносила доходы, и по этому ей не препятствовали.

Кадильяк не испытывал симпатий к Луизиане и её жителям, завидовал популярности Бьенвиля, и часто конфликтовал и с луизианцами, и с Бьенвилем. Во Францию стали поступать жалобы на Кадильяка, поэтому в 1716 году Грозат его отозвал. К этому моменту Грозат потратил на колонию уже 1 миллион ливров, и эти расходы беспокоили его. В то же время умер Людовик XIV, королём стал малолетний Людовик XV при регенте Герцоге Орлеанском. Он и его министры подобрали преемника Кадильяку, которым стал . Но и он не смог найти общий язык с Бьенвилем и луизианцами, снова начались конфликты, поэтому Грозат решил избавиться от колонии и по его просьбе в августе 1717 года его хартия была отозвана.

Правительство не нашло желающих стать собственниками Луизианы, поэтому создало специальную акционерную Западную компанию. Та приняла управление в концу 1717 года, а Бьенвиль остался управляющим, перейдя в подчинение компании. Уже в 1718 году Джон Ло, создатель Королевского Банка, решил вложить средства банка в развитие Луизианы, создал Индийскую компанию, которая перекупила права на Луизиану, и Ло стал фактическим собственником колонии. Он не вмешивался в управление, что дало Бьенвилю некоторую свободу действий и первым делом он решил основать город на берегу реки Миссисипи. В 1718 году он выбрал место, привёз туда 50 человек, расчистил участок и основал город, который в честь герцога Орлеанского был назван Nouvelle Orleans. В 1720 году Адриен де Паже спланировал квартал, известный сейчас как Французский квартал. В 1721 году Новый Орлеан стал столицей колонии и начал быстро превращаться в экономический центр. Через два года там жили уже 300 человек, а к 1728 году уже 1000.

Под управлением Индийской кампании Луизиана начала быстро развиваться: к 1720 году были уже основаны Новый Орлеан, Билокси, Дофин-Айленд, Мобил, Натчез и Начиточес. В 1721 году колонию разделили на 9 дистриктов, каждый под управлением коменданта и судьи. В 1722 году был основан Батон-Руж, а в 1723 году Пост-де-Рапидс (Александрия). С 1717 году в колонию начали ссылать лиц, осуждённых за мелкое воровство, бродяжничество и долги. Это на некоторое время создало Луизиане имидж «тюремной колонии». С 1721 году Лоу приглашал в колонию немцев, и переселил их почти 2000. Они селились сначала в Билокси и на реке Арканзас. Им так же выделили земли на берегу Миссисипи выше Нового Орлеана и так появился так называемый «Немецкий берег». Когда в 1740 году к Франции перешла Эльзас и Лотарингия, Луизиана получила мигрантов и с этой территории. В колонии стали селиться и швейцарцы, служившие во французской армии. 

В то же время чрезмерные расходы разорили Королевский банк, акции Индийской кампании обесценились, а Ло вскоре сбежал из Франции. Правительство поручило Бьенвилю управлять колонией временно, вплоть до того, как будет приято решение по её реорганизации.

В 1723 году Жак де ла Чайз прибыл в колонию от имени правительства. Он тоже не смог договориться с Бьенвилем, из-за чего в 1725 году Бьенвиля отозвали во Францию. Его отсутствие сразу осложнило отношения с индейцами натчез: в ноябре 1729 года они напали на французский форт и убили несколько человек, а некоторых взяли в плен. В ответ французский отряд в 700 человек осадил поселение Белое Яблоко и добился освобождения пленных. Французы совершили ещё несколько рейдов против индейцев натчез, практически полностью уничтожив это племя. В 1731 году последние натчез были отправлены на Сен-Доминго и проданы в рабство. Правление Индийской кампании не одобрило действия губернатора, сочтя его слишком жестоким.

Война с натчез подорвала экономику колонии, Индийская компания не видела способа получить какие-либо доходы с нее, поэтому по их просьбе 23 января 1731 году королевская хартия была отозвана Людовиком XV и Луизиана стала коронной колонией.

Королевская колония  

Правительство решило обратиться за помощью к Бьенвилю и назначило его губернатором колонии. Он вернулся в Луизиану в марте 1733 года. Он сразу провёл ряд реформ: улучшил снабжение армии, набрал новых рекрутов и построил новые казармы. Всех, кто бежал со своей земли во время войны с натчез, он вернул в свои дома. В это время начался конфликт с индейцами чикасо, которые жили в районе современного Мемфиса. Бьенвиль организовал на них поход, но из-за несогласованности действий два французских отряда были разбиты индейцами. К 1739 году Бьенвиль собрал из французов и союзных индейцев армию в 3500 человек, построил форт на реке Миссисипи в качестве основной базы, и после ряда перестрелок принудил чикасо к заключению мира.

К 1740 году Бьенвиль уже устал от Луизианы и захотел вернуться во Францию; в 1741 году правительство приняло его отставку, а в 1743 году в колонию прибыл маркиз де Водрёй. С его прибытием началась эпоха стабильности и территориального роста колонии. Водрёй хорошо разбирался в управлении, сумел наладить хорошие отношения с колонистами и в памяти луизианцев он остался как «Великий Маркиз». Он ввёл в обращение бумажные деньги, которые были в 1745 году запрещены, но всё равно остались в  обороте до конца французского правления. Отношения с индейцами оставались сложными: племена чокто и чикасо быстро поняли, что могут поддерживать Францию или Британию, исходя из того, кто даёт больше подарков, а у Луизианы не было достаточно ресурсов, чтобы конкурировать в этой сфере с Британией. В 1747 и 1748 годах чикасо совершали рейды против французских поселений, но губернатор не предпринят ответных мер. В 1752 году набег повторился, и на этот раз Водрёй в ответ сжёг несколько поселений чикасо и заключил с ними мирный договор. За свои заслуги в том же году он был назначен губернатором Канады, а Луизиану возглавил .
  
Новые проблемы начались у Луизианы в конце 1750-х, когда началась война с Британией, известная как Война с французами и индейцами. На территории колонии боевых действий не происходило, но она пострадала от изоляции и упадка торговли. Война шла неудачно для Франции, и в 1763 году был подписан Парижский мир. Франция уступила Британии всю Канаду, а Испания уступила Флориду. Британия не решилась забрать всю Луизиану, но настояла на том, чтобы колония была передана Испании. Испанское правительство сочло это разумной компенсацией за то, что Франция втянула Испанию в эту войну в 1761 году.

Испанская Луизиана 
Луизианцы были недовольны переходом под власть Испании и просили правительство отменить это решение, но король отказал им. Губернатор Керлерек вернулся во Францию, а управление временно принял Жан-Жак Блэз Д’Аббади. Но он умер в 1765 году и его заменил Шарль-Филлип Обри, командир гарнизона. В марте 1766 года в колонию прибыл испанский губернатор Антонио де Уллоа, но только в январе 1767 года он формально принял правление, но даже не появился в Новом Орлеане, где продолжал командовать Обри. Уллоа попытался привести экономике колонии к испанским стандартам, в частности, разрешив торговать только с испанскими портами, и только посредством испанских кораблей. Это вызвало недовольство луизианцев, привыкших торговать с островами французской Вест-Индии.

Недовольство испанской политикой вылилось в : 27 октября 1768 года новоорлеанцы захватили город и потребовали от Уллоа покинуть колонию. Верховный Совет объявил полномочия губернатора недействительными на том основании, что тот так и не предоставил верительных грамот. Обри осудил восстание, но ничего не предпринял для его подавления. Уллоа уехал на Кубу, а восставшие заслали делегацию в Париж с просьбой вернуть колонию под власть Франции. Король отказал. Впоследствии возник миф о том, что это восстание было первым американским восстанием за независимость и что восставшие хотели провозгласить республику, хотя в реальности таких намерений у них не было.

В ответ на восстание испанское правительство отправило в Луизиану 2000 военных под командованием ирландца Алехандра О’Рейли. Он прибыл в августе 1769 года и торжественно вступил в Новый Орлеан, где приступил к расследованию причин восстания. Верховный Совет уверил его, что это был протест не против короля, а только против губернатора. О’Рейли амнистировал всех, кроме главарей. Последних нашлось 13 человек, из которых 6 он приговорил к казни 24 октября 1769 года. Жестокость ирландца потрясла колонию, но в будущем О’Рейли показал себя способным администратором, он привёл в порядок армию и правительство, и провёл реформы, создав систему, которая эффективно работала до конца колониальной эпохи. Он наладил торговлю с Кубой и снижал пошлины тем, кто соглашался вести торговлю с испанскими портами. Он отремонтировал многие форты и сформировал колониальное ополчение. В 1769 году он провел перепись населения, которая показала, что в колонии живёт 14 000 человек, из них 3500 в Новом Орлеане. Он отменил французские законы и ввёл испанские, которые стали известны как «Кодекс О’Рейли».

В 1770 году О’Рейли сдал должность  и уехал на Кубу. Новый губернатор осознавал, что благосостояние колонии зависит от торговли с английскими колониями и не мешал этой торговле, хотя она и была формально незаконной. В 1777 году Унзагу сменил Бернардо де Гальвез, который добился увеличения военного контингента в колониях и улучшения оплаты чиновников. В это время уже шла американская война за независимость, которую Испания одобряла, поскольку это ослабляло Британию. Формально не вступая в войну, Испания почти 4 года снабжала американцев оружием и полезными товарами. Новый Орлеан стал основным центром этой секретной деятельности. Еще с 1776 года Луизиана поставляла товары вверх по Миссисипи и реке Огайо, и далее через Пенсильванию в армию Джорджа Вашингтона. Когда в 1777 году американский капитан Уиллинг совершил набег на Флориду, Гальвез разрешил ему зайти в Новый Орлеан, хотя это и испортило отношения с колониальными властями британской Флориды.

Летом 1779 года Испания официально вступила в войну с Британией. В сентябре армия Гальвеза атаковала Батон-Руж, и 21 сентября британский гарнизон капитулировал. В марте 1780 года он атаковал Мобил и легко захватил его. В октябре 1780 года Гальвез собрал армию в 4000 человек и собрался напасть на Пенсаколу, последнее британское укрепление в Западной Флориде, но ураган помешал ему, поэтому поход пришлось повторить в 1781 году. 10 мая Пенсакола сдалась. Война завершилась Парижским миром 1783 года. По его условиям Французская Луизиана присоединила к себе Западную Флориду.

Луизианская покупка 

В конце 1802 года губернатор Хуан Мануэль де Сальседо приостановил право беспошлинного провоза американских товаров в Новый Орлеан на основании того, что истёк трёхлетний срок соглашения, что вызвало недовольство жителей Огайо и даже были разговоры о том, чтобы отбить у испанцев Новый Орлеан силой. Между тем в Европе Франция и Испания заключили договор в Сан-Ильдефонсо (1 октября 1800 года), по которому Испания вернула Франции Луизиану. Договор держали в секрете, чтобы Франция успела собрать войска для контроля Луизианы. Известия о договоре встревожили президента Джефферсона, который опасался, что появление французов в Луизиане приведёт к соперничеству и, как следствие, к сближению США с Британией, которую он недолюбливал. В 1803 году он отправил в Париж Джеймса Монро для переговоров о покупке Нового Орлеана. В ответ Наполеон предложил продать США вообще всю Луизиану.

Монро не имел инструкций на такой случай, но решил действовать под свою ответственность и 30 апреля 1803 года заключил договор о покупке Луизианы за 15 миллионов долларов. При этом было непонятно, какие именно территории США приобрели, поскольку границы Луизианы никогда не были точно определены. Президент Джефферсон сомневался в конституционности такой сделки, но в итоге Конгресс сформулировал юридическое обоснование. Фактически, Франция продала Луизиану ещё до того, как взяла её под контроль. Только 30 ноября 1803 года испанцы формально передали Луизиану Франции, и 20 дней колония оставалась под формальной французской властью. За это время испанские законы были заменены на французские. 20 декабря 1803 года в Новом Орлеане у собора Святого Людовика произошла церемония передачи Луизианы Соединённым Штатам, на которой присутствовали генерал Уилкинсон и , губернатор Территории Миссисипи.

Орлеанская территория 

В августе 1804 года президент Джефферсон назначил Клейберна губернатором Луизианской территории сроком на 3 года. Клейберну предстояло управлять большой территорией, где люди говорили на разных языках, принадлежали к разным культурам и ничего не знали о самоуправлении. Население Луизианы предпочитало французскую власть или хотя бы испанскую, но не американскую. Луизианцы плохо знали американцев, и в основном с плохой стороны; им не нравилась судебная система и избирательное право, которое они воспринимали больше обязанностью, чем привилегией. Плантаторы были недовольны введением запрета на ввоз рабов из-за границы в 1804 году. Американские судьи не знали местных языков, обычаев и традиций, а недостаток местных юристов не позволял назначить достаточное количество судей из местных жителей. Наконец, им не понравилось, что правительство разделило Луизиану на Орлеанскую территорию и Луизианский округ. 

Губернатор Клейборн имел почти неограниченные полномочия. Он создал Законодательный совет и с его помощью разделил Орлеанскую территорию на 12 округов. В 1808 году были был разработан временный кодекс, известный как Дигесты 1808 года, который действовал до 1824 года. В 1806 году были изданы новые законы о рабах, который немного отличались от прежнего Чёрного Кодекса. Президент Джефферсон сомневался, что луизианцы готовы к самоуправлению, но Конгресс рассудил иначе и в 1805 году постановил сформировать территориальное управление из двух палат. В 1807 году это Управление постановило вернуть прежнее название «приход» вместо американского «округ» .

Пограничные споры 
Первое время оставалась неопределённой граница между Луизианой и испанским Техасом. Американское правительство назвало границей Луизианы то реку Рио-Гранде, то реку Сабин, а испанцы считали таковой низину Арройо-Хондо. Ситуация едва не дошла до войны в 1806 году, но генерал Уилкинсон договорился о создании нейтральной полосы между рекой Сабин и Арройо-Холдо. Эта полоса просуществовала до 1819 года, когда была согласована граница по реке Сабин.

При продаже Луизианы не были указаны границы между этой областью и Флоридой, поэтому американское правительство полагало, что Западная Флорида относится к Луизиане (хотя Джефферсон не пытался занять Батон-Руж и Мобил). К 1810 гоуд американцы уже составляли большинство населения Западной Флориды. В том же году они взбунтовались, объявили независимость, но в то же время попросили американского президента присоединить их к США. Губернатор Клейборн вошёл во Флориду и официально присоединил её к Луизиане, разделив на четыре прихода. Через два года, когда Луизиана стала штатом, её восточная граница прошла по реке Перл. Впоследствии территория между рекой Перл и Пердидо была так же занята американцами и разделена между Миссисипи и Алабамой.

Негритянское восстание 1811 года 
Ещё в самом начале пребывания в должности Клейберн предупредил правительство, что в Луизиане возможно восстание рабов. Мелкие беспорядки случались и при французах, но теперь рабов стало больше, уже было известно об успешной Гаитянской революции, и слухи о скорой войне с Англией давали надежды на успех восстания. В 1811 году восстание действительно произошло, хотя мы и не знаем, как оно планировалось и какие у него были цели. Один из лидеров по имени Юпитер на следствии утверждал, что они просто шли в Новый Орлеан убивать белых. Восставших было около 500, оно сформировали роты, у них были знамёна и барабаны, униформа с эполетами, но вооружены они были почти исключительно сельскохозяйственными орудиями. Но тем не менее это было самое крупное негритянское восстание в истории США. Против восставших был отправлен отряд из Батон-Руж, а в Новом Орлеане генерал Уэйд Хэмптон собрал ополчение и выступил навстречу восставшим, но поселенцы западного берега первыми переправились через Миссисипи и быстро разбили негритянский отряд. Погибло примерно 70 негров, 27 были взяты в плен и отданы под суд. 21 был приговорен к казни.

Создание Конституции 
К 1810 году население Орлеанской территории насчитывало 76 000 человек, что было больше, чем 60 000, количества, необходимого для статуса штата по закону 1787 года, поэтом в 1811 году Конгресс дал распоряжение созвать конституционный конвент и разработать конституцию будущего штата. На конвент собрались 43 делегата, из которых 26 имели французские фамилии. Конвент взял Конституцию Кентукки 1799 года и приспособил её для своих нужд. Эта конституция давала губернатору большие полномочия, но ограничивала его одним сроком в 4 года. Было сформировано законодательное собрание из верхней и нижней палаты. Право голоса имели только белые налогоплательщики, примерно треть населения штата, но на практике лишь половина этого количества реально участвовала в голосованиях. В конституции не было прописано механизма поправок, любое изменение подразумевало принятие новой конституции новым конвентом. Конституция 1812 года в итоге просуществовала до 1845 года.

Луизиана в межвоенный период

Англо-американская война 

8 апреля 1812 года Конгресс США одобрил новую Конституцию Луизианы, а через две недели она была принята в Союз, при этом 30 апреля стало официальным днём присоединения. Луизиана стала 18-м штатом Союза. Уильям Клейборн одержал победу на первых губернаторских выборах в штате. В эти самые дни началась война с Англией, и Клейборн хорошо понимал, что из-за своего стратегического положения Новый Орлеан наверняка будут атакован противником. Местное креольское население заняло пассивную позицию, не веря, что американцы смогут удержать город. Одновременно возникли проблема с пиратами Жана Лафита, которые прятались в заливе Баратария. Британское командование только в 1814 году начало планировать захват Нового Орлеана, где оборону возглавил генерал Эндрю Джексон. Он собрал армию из американцев, креолов, пиратов Лафита и даже индейцев чокто.

Британцам удалось подойти почти к самому Новому Орлеану и захватить плантацию Жака Виллере; 23 декабря Джексон подошёл к плантации и атаковал противника в ночной темноте, чем тем заставил приостановиться на какое-то время. За несколько дней он построил укрепления и получил дополнительные войска. 8 января 1815 года англичане пошли в общее наступление и произошло Сражение при Новом Орлеане: британская атака была отбита с тяжёлыми потерями. Тогда ещё никто не знал, что 24 декабря 1814 года был подписан мирный договор в Генте. Новости о мире пришли только 13 марта.

Формирование партий  
Когда Луизиана стала штатом, партия федералистов уже уходила из политики, её оставшиеся представители в Конгрессе были против присоединения Луизианы, поэтому в штате так и не сформировалось этой партии. Некоторое время в Луизиане вообще не было политических партий в общепринятом смысле слова. Первые выборы отражали конфликты креолов и «англосаксов». На выборах 1816 года победил Жак Вильер, а Клейборн стал федеральным сенатором, хотя и умер вскоре после. На выборах 1820 года соперничали два креола и два американца, и победил . На выборах 1824 года снова победил «американец» , обойдя двух креолов, Мариньи и Виллере. В том же году Эндрю Джексон баллотировался в президенты и это привело к появлению двухпартийной системы в Луизиане: сторонников и противников Джексона. Впоследствии возникали иные партийные разногласия: католики против протестантов, плантаторы против фермеров, производители хлопка против производителей сахара, провинция против Нового Орлеана и тд. В 1828 году Джексон выиграл президентские выборы (в частности, в Луизиане) а губернатором стал . На этот раз штат раскололся на сторонников генри Клея, лидера партии Вигов, и Джексона.

Дербиньи умер от несчастного случая, и штат временно возглавил председатель сената (ввиду отсутствия должности вице-губернатора), а в 1831 году был избран , губернаторство которого пришлось на годы экономического расцвета. Приток мигрантов заставил увеличить количество округов с 28 до 34 к 1830 году и до 48 к 1845 году. При Романе в штате была построена первая железная дорога.

Весной 1834 году в Луизиане сложилась партия Вигов, и Луизиана пришла к двухпартийной системе в виде Демократы против Вигов. На выборах 1834 года победил Эдвард Уайт, которого поддержали виги. На выборах 1838 года кандидатами были два креола и снова победил кандидат от вигов, Роман, а в 1840 году на президентских выборах победил виг Уильям Гаррисон. В 1842 году губернатором стал Александр Мутон, кандидат от демократов, первый губернатор-демократ в истории Луизианы. К тому времени в США стало популярно движение за реформы, известное как Джексоновская демократия. Многие штаты уже приняли всеобщее избирательное право для белых, в то время как в Луизиане почти половина белого населения не участвовала в выборах. Паника 1837 года тоже усилила желание реформ. К середине 1840-х виги уже не смогли бороться за соранение конституции 1812 года и согласились на новый конституционный конвент.

Конвент действовал в 1844 и 1845 годах и разработал Конституцию Луизианы 1845 года. Было принято решение создать общественные школы и Луизианский университет, создана должность вице-губернатора и введено всеобщее право голосования для белых. Жаркие споры разгорелись по поводу выборов в Законодательное собрание: в итоге было решено, что количество сенаторов будет пропорционально населению (включая негров), а количество членов палаты представителей будет пропорционально количеству голосующих. Это не позволяло плантаторам провести через Собрание любой угодный им закон, но позволяло им заблокировать любой неугодный. Новая конституция никого не устроила и уже в 1851 году было решено созвать новый конвент.  

Конвент 1852 года принял меры по развитию железных дорог, снял запрет на монополии и позволил правительству штата субсидировать банки. Газета New Orleans Delta предположила, что вигам нужны банки, чтобы красть деньги и железные дороги, чтобы их вывозить. По новой конституции обе палаты Законодательного собрания формировались исходя из общего количества населения штата. Это означало, что округа с большим количеством плантаций (и большим количеством негров) будут доминировать в политике. Это было крупным достижением партии вигов, но в масштабах всего США эта партия уже стала терять популярность.

Гражданская война

Эпоха реконструкции

Примечания

Литература

Ссылки